BS Weert, kortweg BSW genoemd, was een Nederlandse professionele basketbalclub. De club werd opgericht in 1968 te Weert. Het eerste herenteam kwam van 1982 tot 2017 uit in de Eredivisie. De thuiswedstrijden worden gespeeld in Sporthal Boshoven. De clubkleuren zijn blauw en wit. Het hoogtepunt in de geschiedenis van de club was het kampioenschap in 1993-1994. In de finale van de play-offs werd Den Bosch verslagen met 4-2. De club telt twee seniorenteams die competitie spelen op eredivisieniveau.

Historie
In april 2017 maakte de club plannen bekend voor een fusie met Basketbal Academie Limburg bekend, en ging het ook onder deze naam spelen. In juli werd echter bekend dat deze plannen mislukten en BSW niet meer in de Eredivisie zou spelen, wel zou Basketbal Academie Limburg (BAL) haar plaats innemen.

Erelijst
Landskampioen (1):
1993–94
Finalist (1):
1987-88
1992-93
2000-01
DBL cup (1):
2020-21

Sponsornamen

Resultaten

Tabel
Scroll naar beneden voor meer seizoenen.

Staafdiagram
Resultaten na eind competitie. Het cijfer in iedere staaf is de bereikte positie in de reguliere competitie. De beste 8 uit de reguliere competitie spelen vervolgens de FEB Playoffs. De gouden staaf geeft de behaalde landstitel weer na de gespeelde play-off.

Coaches

Bekende spelers
  Ralph Biggs (1998–1999)
  Niels Vorenhout (2006–2013)
  Kenneth van Kempen (2004–2006; 2010–2015)
  Sjors Besseling (2010–2014)
  Joost Padberg (2010–2017)

Externe link 
 Officiële website

Nederlandse basketbalclub
Sport in Weert
Sportvereniging in Limburg (Nederland)